Municipio de Todd puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Todd (condado de Hubbard, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Hubbard.
 Municipio de Todd (condado de Fulton, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Fulton.
 Municipio de Todd (condado de Huntingdon, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Huntingdon.